Ахлим (, также ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) на региональной трассе . Является частью Гэлтахта.

Название происходит от слов «лошадь» и «прыжок»; согласно легенде, границы поселения определила лошадь, прыгнувшая с востока на запад.

В городе есть музей, открытый 13 августа 1997 года президентом Ирландии Мэри Робинсон. Представленная в музее коллекция повествует о быте людей этих мест (фольклор, археологические находки, история, устройство старых домов).

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо